Кубійович Володимир Михайлович (1900—1955) — український історик, географ, енциклопедист, видавець, громадсько-політичний діяч, організатор видання та головний редактор Енциклопедії українознавства та фундаментальної праці «Ґеоґрафія українських і сумежних земель».
 Кубійович Тарас Степанович (1970—2020) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Вулиця Кубійовича